Dvůr (tschechisch für Hof) ist Teil mehrerer Ortsnamen in Tschechien:

 Dvůr Králové nad Labem
 Český Dvůr
 Dolní Dvůr
 Emanuelův Dvůr
 Kotlasův Dvůr
 Králův Dvůr
 Krásný Dvůr 
Schloss Krásný Dvůr
 Petrův Dvůr
 Prostřední Dvůr

Siehe auch
 Nový Dvůr (Begriffsklärung)